Gold Coast Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Gold Coast Historic District (Illinois), ID-Nr. 78001121
 Gold Coast Historic District (Nebraska), ID-Nr. 97000237
 Gold Coast Historic District (Washington), ID-Nr. 04000315